Jméno a příjmení Jan Štěpán má více nositelů:

 Jan Štěpán (1932–2017) – český přírodovědec, botanik, územní projektant, ministerský úředník, vysokoškolský pedagog, archivář a historik
 Jan Štěpán (logik) (* 1948) – český logik
 Jan Štěpán (profesor) (1858–1914) – český středoškolský profesor a tvůrce německých slovníků

Související články 
 Štěpán (příjmení) – více jmen